Nordschleswiger steht für:

 Die Bewohner des dänischen Landesteils Nordschleswig oder Sønderjylland, vor allem die Angehörigen der deutschen nationalen Minderheit in Dänemark, siehe Deutsche Minderheit in Dänemark.

 Der Nordschleswiger, eine deutsche Tageszeitung in Dänemark, siehe Der Nordschleswiger.